Ludwig von Teck ist der Name folgender Personen:

* Ludwig I. von Teck († 1244/49), Herzog von Teck, Stammvater der Linie Teck-Oberndorf, siehe Ludwig I. (Teck)
 Ludwig IV. von Teck († 1439), Patriarch von Aquileia